1-ий стрілецький батальйон 128-ОГШБр - формування Збройних Сил України у складі 128-ОГШБр, сформоване переважно з мешканців Хмельницької області.

Створення 
Батальйон утворений у травні 2022 року, у відповідь на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, пройшов бойове злагодження на Закарпатті, подальшу службу продовжив на території Рівненської області.

Завдання

Бойовий шлях 
Вкінці вересня 2022 року, разом з іншими підрозділами 128-ОГШБр, був відряджений на територію Дніпропетровщини, звідки маршем висунувся до кордонів окупованої Херсонської області та прийняв участь у заключній стадії операції зі звільнення Херсону.

Пройшовши за тиждень понад 30 км вглиб окупованої території, 1 СБ зайняв оборону біля селища Нова Кам'янка, де був зупинений вогневими засобами противника, що у кілька разів перевищували спроможності атакуючого угрупування Збройних Сил України на даному напрямку. За свідченнями очевидців, росіяни, крім звичайного артилерійського вогню, масово використовували авіацію, завдаючи захисникам значних втрат.

15 жовтня контрнаступ продовжився, але за неофіційними даними, підрозділи 128-ї бригади, серед яких був і 1 СБ, утримували свої позиції аж до початку листопада. Звістку про деокупацію Херсону батальйон отримав, займаючи позиції біля населеного пункту Новокаїри.

З 5 грудня 2022 1 СБ дислокувався у місті Соледар, де займав позиції на східних околицях міста разом з 2-гим стрілецьким , 15-им та 2-им гірсько-штурмовими батальйонами 128 ОГШБр. 30 грудня, втративши пораненими до 50% особового складу, батальйон був відправлений на доукомплектування, після чого прийняв участь в обороні Красної Гори та та позицій біля Сакко і Ванцетті.

Втрати